The Bank kan syfta på:

 The Bank (film) – en australiensisk film från 2001
 The Bank, England – en ort i Cheshire, England